Mihályi Ernő (1869–1949) operaénekes, színész
 Mihályi Ernő (1887–1969) hittanár, művészettörténész, szerkesztő, bencés szerzetes
 Mihályi Ernő (1905–1949) színész